Sezóna 2012/2013 byla 39. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým AD Roller Gasteiz.

Konečná tabulka základní části

Play off

Pavouk

Semifinále 
 AD Roller Gasteiz - CHH Txuri-Urdin 2:0 (5:2, 4:1)
 CH Jaca - Club Gel Puigcerdà 0:2 (4:5, 3:8)

Finále 
 AD Roller Gasteiz - Club Gel Puigcerdà 3:0 (5:2, 5:3, 7:6)

Externí odkazy 
 Výsledky

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013